Denis Lazure (1925-2008) est un psychiatre et homme politique canadien.
Gabrielle Lazure (1957-) est une actrice canadienne.
Jean-Baptiste Lazure (v. 1672-1748), cuisinier de Louis XV

Voir aussi
Lasure
Lazur-apatite
Azur